Becca – termine del patois valdostano per indicare una montagna
 Becca – ipocoristico del nome proprio di persona femminile Rebecca
 Becca – cantautrice statunitense
 Becca – cantante ghanese